Vis puede referirse a:

En Geografía 
 Vis (isla), la isla en el mar Adriático.
 Vis (ciudad), ciudad en la isla de Vis.
 Vis-en-Artois, comuna francesa en la región de Alta Francia.
 Río Vis, río francés, afluente del Hérault.

En Ciencias 
 VIS (virus), clase de virus.
 Vis viva, término de física.
 Vis plastica, la fuerza que se creía creaba los fósiles.

En Derecho 
 Vis (fuerza), fuerza, presión.